Эдуард Шмидт:
 Шмидт, Эдуард Оскар (1823—1886) — немецкий зоолог и педагог.
 Шмидт, Эдуард Юрьевич (псевдоним Эдуард Шим; 1930—2006) — советский и российский писатель, драматург и сценарист, поэт-песенник.
 Шмидт, Эдуард Яковлевич (1822—1880) — архитектор.